bł. Maciej (zm. 1260) − dominikanin, męczennik z Sandomierza
 bł. Maciej Kozasa (zm. 1619) − japoński męczennik
 bł. Maciej Nakano (zm. 1619) − japoński męczennik
 bł. Maciej Choe In-gil (1765–1795) − koreański męczennik
 bł. Maciej Cardona Meseguer (1902–1936) – hiszpański pijar, męczennik

 Zobacz też Święty Maciej